Inklination kan syfta på:

 Inklination – vinkeln mellan en omloppsbana och ett referensplan inom astronomi, se banlutning
 Inklination - lutningsvinkel mot horisontalplanet, speciellt:
 Inklination (magnetfält) – de jordmagnetiska kraftlinjernas vinkel med horisontalplanet inom geofysik

Se även
 Magnetisk deklination